Schwarzer September bezeichnet:

 eine palästinensische Terrororganisation, die auch für das Olympia-Attentat von 1972 in München verantwortlich war, siehe Schwarzer September (Terrororganisation)
 die palästinensische Terrororganisation Abu Nidals, gegründet vom gleichnamigen Palästinenser
 Eine Bezeichnung zu Kampfhandlungen zwischen der jordanischen Armee und Einheiten der PLO 1970–1971, siehe Jordanischer Bürgerkrieg